kwas γ-hydroksymasłowy
 glikohemoglobina
 Grupa Handlo-Budowa